Genfer Schule steht für:

 Genfer Schule (Linguistik), Richtung des Strukturalismus in der Sprachwissenschaft
 Genfer Schule (Literaturwissenschaft), Gruppe von romanistischen Literaturwissenschaftlern
 Genfer Schule (Psychologie), Forschungsrichtung um den Psychologen Jean Piaget